Les manifestations camerounaises de 2016-17 (connue ensuite sous le nom de Révolution du cercueil) sont une série de manifestations qui ont eu lieu à la suite de la nomination de juges francophones dans les régions anglophones du Cameroun. En octobre 2016, les manifestations ont commencé dans deux régions principalement anglophones : la région du Nord-Ouest et la région du Sud-Ouest. 

Le 23 novembre 2016, il a été signalé qu'au moins deux personnes ont été tuées et 100 manifestants ont été arrêtés à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. En septembre 2017, les manifestations et la réponse du gouvernement à celles-ci ont dégénéré en un conflit armé opposant des groupes séparatistes et le gouvernement camerounais.

Causes 
Les manifestations ont commencé le 6 octobre 2016 sous la forme d'une grève sur le tas initiée par le Consortium de la société civile anglophone du Cameroun (CACSC), une organisation composée de syndicats d'avocats et d'enseignants anglophones. La grève a été menée par les avocats Felix Agbor Balla, Fontem Neba et Tassang Wilfred.

Les avocats pratiquant la common law auraient écrit une lettre d'appel au gouvernement concernant l'utilisation du français dans les écoles et les salles d'audiences des régions anglophones du Cameroun. Dans le but de protéger la specifité culturelle de la minorité anglophone, ils ont entamé une grève assise dans toutes les salles d'audience le 6 octobre 2016. Les manifestations pacifiques ont commencé par des marches dans les villes de Bamenda, Buéa et Limbé, appelant à la préservation du système de la common law dans les régions anglophones. Ils ont également demandé que le système de la common law soit pratiqué dans les tribunaux des régions anglophones et non celui du droit romano-civiliste utilisé par le magistrat francophone. Les lois telles que les actes uniformes OHADA, le code CEMAC et autres devraient être traduites en anglais.

Ils ont également demandé que le système d'enseignement de la common law dans les universités anglophones telles que l'Université de Buéa et l'Université de Bamenda soit abordé par la création d'une école de droit. Le gouvernement a répondu en envoyant des forces de sécurité pour tirer des gaz lacrymogènes et agresser prétendument les manifestants et les avocats. Au cours du mois de novembre 2016, des milliers d'enseignants anglophones ont rejoint les avocats pour appeler à la préservation de la spécificité culturelle des régions anglophones, demandant que la langue française ne soit pas utilisée dans les écoles et les salles d'audience des régions anglophones du Cameroun. Toutes les écoles ont été fermées dans les régions anglophones, seulement deux mois et trois semaines après le début de l'année académique 2016-2017.

Déroulé

Janvier 2017 
Aux alentours du 17 janvier 2017, des informations ont fait état de la mise en place d'une coupure d'Internet dans les principales villes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun ; beaucoup ont soupçonné qu'il s'agissait d'un stratagème du gouvernement pour désorganiser et étouffer les manifestations anglophones.

Septembre 2017 
Le , des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour réclamer l'indépendance à travers les villages et les villes des régions anglophones du Cameroun. À Buéa, des militants indépendantistes ont décroché le drapeau du Cameroun devant un poste de police sous le regard des officiers et ont hissé le drapeau de l'Ambazonie, tandis que de jeunes hommes se peignaient le visage en bleu et blanc aux couleurs de l'Ambazonie et scandaient « Nous voulons la liberté ». Environ huit personnes auraient été tuées.

Ce jour-là, le président Paul Biya, s'adressait à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, et des milliers de manifestants anglophones se sont rassemblés en faveur de l'indépendance au siège des Nations unies, menés par Lucas Ayaba Cho, Sisiku Julius Ayuk Tabe, Bobga Harmony, et d'autres.

Octobre 2017 
Le , les séparatistes ont déclaré symboliquement l'indépendance des régions anglophones sous le nom de République fédérale d'Ambazonie (Federal Republic of Ambazonia). Des marches pacifiques ont eu lieu dans les rues des régions anglophones ; les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes : Buéa, Bamenda, Kumba, Kumbo, et Mamfé. Les manifestants portent des feuilles pour symboliser la liberté et chantent des chansons pour célébrer la déclaration d'indépendance. Le gouvernement a répondu en déployant des soldats dans les régions anglophones. Le 2 octobre, Amnesty International a signalé qu'au moins 17 personnes avaient été tuées lors d'affrontements avec l'armée.

Violence et interpellations 
En l'espace de deux semaines, plus de 100 militants auraient été arrêtés. Six d'entre eux auraient été tués. Des vidéos non confirmées diffusées sur les réseaux sociaux décrivaient diverses scènes de violence, notamment des manifestants

La réponse du président Paul Biya 
Dans son message annuel du Nouvel An adressé au pays, Paul Biya a évoqué les manifestations et le problème anglophone (sans toutefois mentionner l'expression « problème anglophone »). Il a déclaré :

.

Dialogue 
En réponse, le gouvernement du Cameroun a créé un comité ad hoc pour dialoguer avec les membres du CACSC dirigé par Tassang Wilfred à Bamenda et le ministre Jacques Fame Ndongo en . La première réunion n'a pas été fructueuse, car les membres du consortium ont exigé que le gouvernement libère toutes les personnes arrêtées avant tout dialogue ; d'autres cas d'arrestation ont suivies et ont été condamnés par les membres du Consortium dans le but de résoudre les problèmes de la minorité anglophone. Ils ont présenté un projet de fédéralisme qui a été condamné par le gouvernement, et le , par un décret ministériel signé par le ministre René Sadi, le CACSC et le SCNC ont été interdits au Cameroun, et leurs activités ont été décrites comme illégales et contre la sécurité et l'unité du Cameroun. .

Réaction internationale 
Plus de 13.000 Camerounais anglophones résidant dans le Maryland ont commencé à protester et ont appelé les organismes internationaux à aider à mettre fin aux arrestations et à la marginalisation au Cameroun. Le 27 juin, Anthony G. Brown, membre du Congrès américain, a déposé une pétition auprès du Secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, pour demander au gouvernement camerounais de se montrer immédiatement concerné et de résoudre les crises en cours. Les États-Unis ont condamné les pertes de vies humaines et la brutalité contre les manifestants anglophones.

Voir aussi 
 Crise anglophone au Cameroun
 Problème anglophone au Cameroun

Notes et références 

2016 au Cameroun
2017 au Cameroun
Mouvement social
Manifestation en 2016
Manifestation en 2017
Mouvement protestataire
Crise politique